Elektrische hersenstimulatie, experimenten onder andere rond 1930 door Wilder Penfield en collega's in Canada met elektrische stimulatie bij ernstige epileptici
 Diepe hersenstimulatie van kernen in de basale ganglia als behandeling van onder andere de ziekte van Parkinson 
 Transcraniële magnetische stimulatie, door middel van een sterke magnetische puls worden de zenuwcellen in de bovenste schorslagen tot vuren gebracht